Ostrawitz ist
 der deutsche Name der tschechischen Stadt Ostravice
 ein Berg im Toten Gebirge, siehe Ostrawitz (Totes Gebirge), 

Siehe auch:
 Ostrawitza